Molekulska formula -{C2H3ClO}- se može odnositi na:

 Acetil hlorid
 Hloroacetaldehid